Strata Diocletiana — линия римских оборонительных укреплений и коммуникаций через Limes arabicus в провинции Сирия на восточной границе Римской империи, построенная в правление римского императора Диоклетиана около 298 года.

Само название (Strata Diocletiana — Путь Диоклетиана) и путь, по которому она проходила, известны исключительно благодаря милевым камням, обнаруженным на месте её расположения, и надписям на них.

Предыстория 
Формирование будущей Strata Diocletiana началось задолго до эпохи Тетрархии. Первая крупная дорога на этом месте, связавшая различные районы Ближнего Востока, появилась, по всей видимости, ещё в IV—III тыс. до н. э. и известна как Царская дорога.

В начале II века н. э., при императоре Траяне, Царская дорога была сильно реконструирована и усовершенствована силами III Киренаикского легиона, размещённого в провинции Аравия Петрейская, после чего получила название Via Traiana Nova — «Новая Траянова дорога».

Затем, на протяжении II — III веков, Via Traiana Nova неоднократно подвергалась реконструкции.

Причины и история создания 
Создание Strata Diocletiana во многом являлось следствием включения в состав Римской империи территории Пальмиры после победы, одержанной Аврелианом над Зенобией. Кроме того, придя к власти, Диоклетиан стремился возродить военную стратегию эпохи Принципата, когда основные силы армии были размещены вдоль границ Римской империи; чтобы исключить всякую возможность прорыва вглубь римской территории, Диоклетиан решает укрепить границы (в том числе — и на востоке) с помощью многочисленных крепостей. Цель императора чётко характеризует Аммиан Марцеллин, отмечавший, что Диоклетиан «усиливал охрану границ со стороны варваров, чтобы персы не могли разгуливать по Сирии». Несмотря на подписание в 298 году в Нисибисе мирного договора между Римской империей и сасанидским Ираном, обе стороны готовились к дальнейшему продолжению вооружённой борьбы за господство в Передней Азии.

В силу всех этих причин римлянами была построена полоса укреплений на границе с Месопотамией по линии Дамаск — Пальмира — Сура, которая и получила название Strata Diocletiana.

Краткое сообщение о строительстве Strata содержится в «Хронографии» Иоанна Малалы:
«Диоклетиан возвел на лимесе форты — от Египта вплоть до персидских границ, разместив в них солдат лимитанов и поставив в провинциях дуксов, чтобы они с многочисленными войсками осуществляли охрану по эту сторону от фортов. И во славу Августа и Цезаря на сирийском лимесе были возведены стелы»

Структура Strata Diocletiana 
Между южным (Дамаск) и центральным (Пальмира) опорными пунктами была возведена сеть маленьких прямоугольных крепостей (castellum), окаймлявших мощёную дорогу, на расстоянии 20 римских миль друг от друга. В основании этих сооружений лежит квадрат либо слегка вытянутый четырёхугольник со сторонами от 40 до 50 метров. Стены, имеющие в среднем толщину в три метра, были построены следующим способом: «Двойная стена из бутового камня, кладка среднего размера, с лицевой стороны камень выровнен и точно подогнан, концевая часть слегка обтесана, камень уложен тычком. Промежуточная кладка произведена с помощью известкового раствора». На углах, создающих стенные выступы, имеются квадратные, полуквадратные или полукруглые башни; внутрь крепости ведёт единственная дверь, проделанная посередине одной из стен.

На северном участке (Пальмира — Сура) укрепления типа castellum уступают место другому виду фортификационных сооружений, представляющему собой форт меньшего размера с четырьмя угловыми башнями, обнесенный более мощным поясом укреплений. В случае опасности они должны были принимать не только гарнизон, но и гражданское население, жившее в окрестностях фортов.

Боевые части 
О расположении боевых частей в районе Strata Diocletiana можно судить по Notitia Dignitatum, где в главах, посвящённых дукату Финикии и дукату Сирии, перечислены войсковые подразделения, расквартированные на данной территории.

Римские гарнизоны размещались в крепостях, располагавшихся либо непосредственно у дороги, либо на определённом расстоянии от неё.

Южный (финикийский) участок (Дамаск — Пальмира) 
Из 12 кавалерийских частей (equites) только один эскадрон определённо находился на Strata Diocletiana. Он стоял в Абире (Abira) (совр. ал-Басири) — точке, которую римляне занимали с давних времен и которая была расположена на важном участке пути; остальные эскадроны размещались во внутренних областях, в бургах или дорожных станциях, лежавших в зоне, простиравшейся на расстояние до 70 км за пределами Strata. Из двух легионов один находился в Пальмире, второй — в глубине римской территории. Из 12 когорт и ал, размещённых на территории Финикии, пять определённо располагались в находившихся на южном участке Strata Diocletiana крепостях. Таким образом, общая глубина этой оборонительной линии составляла до 70 км.

Северный (сирийский) участок (Пальмира — Сура) 
Из 10 расквартированных в Сирии кавалерийских подразделений три были расположены на Strata, остальные — либо на расстоянии от неё, либо в пунктах, на сегодняшний день точно не идентифицируемых; из двух сирийских легионов один точно находился на Strata Diocletiana и размещался в Суре — северном конечном пункте этой линии; не меньше чем одна из шести размещавшихся в Сирии ал и когорт также находилась в одной из крепостей, расположенных на самой Strata.

Strata Diocletiana в IV — VI веках 
В IV веке Strata, возможно, находилась под контролем Лахмидов — одного из арабских племён.

Эта система укреплений использовалась до VI века. В этот период вопрос о контроле над Strata стал предметом разногласий между гассанидскими и лахмидскими арабами. Первые из них были вассалами Византии, вторые — Персии. Прокопий Кесарийский сообщает, что в период действия «Вечного мира» Хосров I дал указание лахмидскому филарху Аламундару придумать повод для новой войны, и Аламундар, обвинив Арефу в том, что тот чинит ему насилия в пограничных областях, начал производить набеги на земли римлян.

Strata в наши дни 
На сегодняшний день сохранились отдельные участки Strata Diocletiana, по некоторым из которых проложены шоссейные дороги. Также сохранились остатки римских крепостей, располагавшихся вдоль Strata.

Примечания

Источники 
 Аммиан Марцеллин. Деяния.
 Иоанн Малала. Хронография.

Литература 
 Ван Берхем Д. Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина. СПб.: «Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета» — «Акра», 2005. ISBN 5-288-03711-6
 Kennedy D. L’Oriente, in Il mondo di Roma imperiale: la formazione. Bari, 1989. ISBN 88-420-3418-5
 Millar F. The Roman Near East — 31 BC / AD 337. Harvard, 1993. ISBN 0-674-77886-3
 Tufi S.R. Archeologia delle province romane. Roma, 2007. ISBN 978-88-430-1602-0

См. также 
 Диоклетиан
 Via Regia
 Via Maris
 Via Traiana Nova
 Римские дороги
 Лимес

Границы
Пограничные оборонительные линии
Дороги Древнего Рима
Древнеримские сооружения в Сирии
Римская фортификация